Kiila kan syfta på:

 Kiila (litterär grupp) – en finsk litterär grupp
 Kiila – en stadsdel i Vanda stad, se Kila, Vanda stad